Marta (gemeente), een Italiaanse gemeente
 Marta (rivier), een rivier in Italië
 Marta (Bijbel), een Bijbels figuur
 Marta Vieira da Silva, een Braziliaans voetbalster
 MARTA, verkorte Engelse naam voor de metro van Atlanta (Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority)